SH-60 может иметь следующие значения:
 SH-60 — американский многоцелевой вертолёт.
 SH-60 — шоссе в штате Айдахо, США.